Брэ́дли «Брэд» Э́двин Гуза́н (; 9 сентября 1984, Эвергрин-Парк, Иллинойс) — американский футболист, вратарь, выступающий за клуб MLS «Атланта Юнайтед» и национальную сборную США.

Клубная карьера

Начало карьеры 
Брэд Гузан — американец польского происхождения. Начинал карьеру в футбольной команде Университета Южной Каролины, затем выступал за молодёжный состав «Чикаго Файр». В 2005 году оказался в клубе MLS «Чивас». Там в своём первом сезоне молодой голкипер сыграл во всех матчах, в среднем пропуская меньше одного гола за игру.

«Астон Вилла» 
В сезоне 2007/2008 Гузан стал лучшим голкипером MLS и выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ, войдя в символическую сборную турнира. Эти обстоятельства привлекли внимание руководства «Астон Виллы» к перспективному игроку. Хоть переговоры в январе 2008 года прошли неудачно, Брэд оказался в английской команде летом того же года.

Свой первый сезон в Премьер-лиге Гузан проводил в качестве второго вратаря «Астон Виллы». Дебютировал 22 марта 2009 года в матче с «Ливерпулем», когда вышел на замену после удаления вратаря Брэда Фриделя и пропустил пенальти от Стивена Джеррарда. С сезона 2012/2013 Гузан является основным вратарём «Астон Виллы».

«Мидлсбро» 
29 июля 2016 года Гузан подписал 2-летний контракт с вернувшимся в Премьер-Лигу «Мидлсбро». 21 августа дебютировал в составе «речников» в гостевом поединке против «Сандерленда» и помог своей команде одержать первую победу в чемпионате (2:1).

«Атланта Юнайтед» 
25 января 2017 года Гузан заключил предварительный контракт с клубом MLS «Атланта Юнайтед», который вступил в силу по окончании сезона в английской Премьер-лиге. За «Атланту» он дебютировал 21 июля в матче против «Орландо Сити», оставив свои ворота в неприкосновенности.

Международная карьера 
В студенческие годы он являлся основным вратарём юношеской сборной США, а в основной сборной Гузан дебютировал 19 февраля 2006 года в игре против сборной Гватемалы. Гузан был в составе сборной США на Олимпийских играх 2008 года, на чемпионатах мира 2010 и 2014 годов. В 2007 году он вместе со сборной стал обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ, а в 2009 году серебряным призёром Кубка конфедераций.

Статистика

Достижения 
 Клубные
 Астон Вилла
 Финалист Кубка Англии: 2015
 Финалист Кубка Футбольной лиги: 2010

 Международные
 Сборная США
 Чемпион КОНКАКАФ: 2007, 2017
 Финалист Кубка конфедераций: 2009

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Чивас США»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Атланта Юнайтед»
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года